El Torneig de Bakú 2014, oficialment conegut com a Baku Cup 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de juliol de 2014 al Baku Tennis Academy de Bakú, Azerbaidjan.

La tennista ucraïnesa Elina Svitolina va reeditar el títol guanyat l'any anterior per a aconseguir el segon títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2014
2014